Las Violetas puede hacer referencia a:

 Las Violetas, localidad de la Argentina;
 Confitería Las Violetas, histórica confitería ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina;
 Las Violetas, grupo musical de rock argentina.